Орден Изабеллы Католической () — гражданский орден Королевства Испания, вручаемый за услуги, оказанные государству. Орден может вручаться иностранцам.

История 

Орден был учреждён 14 марта 1815 года испанским королём Фердинандом VII в честь королевы Кастилии Изабеллы I с первоначальным названием «Королевский Американский орден Изабеллы Католической», для награждения за проявление верности и усердия в защите испанских владений в Америке. 26 июля 1847 года Королевским декретом орден был реорганизован в награду за гражданские заслуги и стал называться «Орден Изабеллы Католической».

Королевским декретом 1998 года к основным степеням ордена были добавлены знаки отличия в виде серебряной и бронзовой медалей.

Статут 

Король Испании является Гроссмейстером ордена. Канцлером ордена является министр иностранных дел Испании. Грамота о награждении орденом скрепляется подписями обоих.

Классы ордена 

Орден имеет 6 классов:

 Первый класс
  Кавалер Цепи () (не более 25 человек)

  Кавалер Большого креста () (не более 500 человек)
 Второй класс
  Командор 1 класса () (не более 800 человек)

  Командор ()
 Третий класс
  Офицерский крест ()
 Четвёртый класс
  Рыцарский крест ()
 Пятый класс
  Серебряный крест ()
 Шестой класс
  Серебряная медаль ()

  Бронзовая медаль ()

Описание ордена 

Знак ордена — крест красной эмали с расширяющимися рубчатыми концами и широкой золотой каймой и золотыми шариками на концах. Между перекладинами креста золотое сияние в виде сгруппированных лучей. На центральном медальоне Геркулесовы столбы, рядом увенчанные короной два полушария. Медальон окружён белой каймой с девизом ордена: «A LA LEALTAD ACRISOLADA» (За испытанную верность). Знак при помощи переходного звена в виде лаврового венка зелёной эмали подвешивается к орденской ленте либо орденской цепи.

Звезда ордена своим видом повторяет знак, но более крупного размера. Центральный медальон окружён лавровым венком, перевитым серебряной лентой с начертанным золотыми буквами девизом «A LA LEALTAD ACRISOLADA» вверху и «POR ISABEL LA CATÓLICA» (В честь Изабеллы Католической) — внизу. В верхней части лаврового венка коронованный овал синей эмали с вензелем «F.7.».

Цепь ордена: центральное звено в виде королевского герба Испании. Остальные звенья: пучок стрел с вензелем Фердинанда VII готическими буквами; центральный медальон знака ордена в лавровом венке.

Лента ордена белая, с жёлтыми широкими полосками по краям.

Знаки ордена

Известные личности, награждённые орденом 

 Дюма, Александр (отец) — французский писатель
 Орехов, Василий Васильевич — белоэмигрант, журналист, содействовавший генералу Франко в вербовке русских добровольцев из европейских стран
 Кабалье, Монсеррат — испанская оперная певица.
 Плисецкая, Майя Михайловна — русская балерина.
 Дьюрчань, Ференц — венгерский политик, бывший премьер-министр Венгрии.
 Форлан, Диего — уругвайский футболист.
 Саддам Хусейн — с 1979 по 2003 год 4-й президент Ирака.
 Монирул Ислам — бангладешский художник

Галерея

Литература

Примечания 

Награды Испании
Ордена Испании